Генна́дий Семёнович Ма́млин (1925—2003) — русский советский детский поэт, драматург, прозаик.

Биография 
Родился в Симферополе 7 ноября 1925 года. Окончил среднюю школу. В 1943 году был призван в РККА, служил командиром взвода противотанковой артиллерии. 

После войны руководил литературным клубом при Доме пионеров. Первая публикация состоялась в 1950 году. Писал стихи, песни, сказки, инсценировки для радио, стихотворные конферансы для радиопередач. В 1955 году издаётся первая книжка стихов для детей. В 1961 году выходит повесть «А с Алёшкой мы друзья». Автор инсценирует её для постановки в Ленинградском ТЮЗе и с этого времени полностью переключается на драматургию для детей.

Член Союза писателей СССР с 1960 года. Жил в Москве. Лауреат премии «Венец» (2000).

Отец кинорежиссёра Никиты Тягунова.

Умер Г. С. Мамлин 2 февраля 2003 года. Похоронен на Пятницком кладбище Москвы.

Библиография

Проза 
 А с Алёшкой мы друзья: Повесть / Худож. И. Бруни. М.: Мол. гвардия, 1961. — 173 с.
 Комсомольское поручение Семёна Кравчука. М.: Знание, 1962. — 48 с.

Поэзия 
 Весёлая зима: [Стихи] / [Рис. В. Дегтярёва]. М.: Росгизместпром, 1955. — [10] с.
 Про утёнка: [Стихи] / [Рис. В. Дегтярёва]. М.: Росгизместпром, 1955. — [10] с.
 [То же]. М.: Росгизместпром, 1956. — [10] с.
 Самый смелый: [Стихи] / [Рис. А. Давыдовой]. [М.]: Росгизместпром, 1955. — [10] с.
 Никита Снегирёв: [Стихи] / Рис. Г. Валька. М.: Детгиз, 1956. — 56 с.
 [То же]. М.: Детгиз, 1960. — 63 с.
 Бабушка и внучка: [Стихи] / [Рис. А. Давыдовой]. М.: Росгизместпром, 1957. — [10] с.
 Два один: [Стихи] / [Разработка сюжета А. Ф. Гарнича; Илл.: Г. Н. Карлова]. М.: Дет. мир, 1958. — [16] с.
 Забор: [Стихи] / [Худож. Л. Гладнева]. [М.]: Дет. мир, 1958. — [10] с.
 Лекарство от лени: Стихи / Рис. Л. Токмакова. [М.]: Мол. гвардия, 1959. — 78 с.
 Ножик: [Стихи] / [Илл.: В. Курчевский]. [М.]: Дет. мир, 1959. — [8] с.
 Про деда Романа: Сказки. [В стихах] / [Илл.: Г. Сундырев]. М.: Детгиз, 1959. — 31 с.
 Кошкин обед: [Стихи] / [Худож. Л. Гамбургер]. [М.]: Дет. мир, 1960. — [10] с.
 Мальчик-наоборот: [Стихи] / [Худож. Г. Алимов]. М.: Дет. мир, 1961. — [16] с.
 О том, как остался дурак дураком: [Сказка. В стихах] / Худож. В. Волович. [М.]: Дет. мир, 1961. — [20] с.
 Про мышей и про нерях: [Стихи] / [Илл.: Э. Беньяминсон и Н. Сувилло]. [М.]: Дет. мир, 1961. — [13] с.
 Двадцатый век и Вовка Бородин: Весёлые стихи / Рис. Е. Мигунова. М.: Детгиз, 1962. — 63 с.
 Пирог: [Сказка в стихах] / Худож. П. Караченцов. М.: Дет. мир, 1962. — [12] с.
 Сказка о Вовке-пятикласснике, волшебном орешке и времени, которое нельзя обмануть. [В стихах]. [М.: Сов. Россия, 1963]. — 28 [12] с.
 Друзья-приятели: Стихи / Рис. Г. Мазурина. М.: Дет. лит., 1969. — 111 с.
 То же. М.: Дет. лит., 1976. — 111 с.

Драматургия 
 Приключение Минутки: пьеса-загадка, 1956.
 А с Алёшкой мы друзья…: комедия в 2-х ч. М., 1963. — 66 л.
 Чудеса в полдень: комедия в 2-х д. М., 1964. — 70 л.
 Обелиск: драма в 2-х д. М., 1965. — 75 л.
 [То же]. М.: Искусство, 1967. — 63 с.
 [То же]. М.: 1977. — 82 л.
 Фейерверк: Комедия в 2-х д. М., 1965. — 72 л.
 Чудеса в полдень, или Как аукнется, так и откликнется. — А с Алёшкой мы друзья. — Фейерверк: Весёлые пьесы. [М.]: Мол. гвардия, 1966. — 167 с.
 Эй ты, — здравствуй!: Пьеса в 2-х д., 8-ми карт. М., 1968. — 83 л.
 [То же]. М.: Искусство, 1972. — 56 с.
 Антонина: Пьеса в 2-х д. М., 1972. — 69 л.
 Парадный вход: Пьеса в 3-х актах, 6 карт. М., 1973. — 82 л.
 Поговорим о странностях любви…: Пьеса в 2-х ч. М., 1975. — 62 л.
 Пришелец: Почти фантаст. комедия в 2-х д., 4-х карт. М., 1977. — 83 л.
 Поговорим о странностях любви: Сб. пьес. М.: Сов. Россия, 1977. — 112 с. Содерж.: Поговорим о странностях любви…; Антонина / Г. Мамлин. Сеанс одновременной игры на пяти досках / В. Азерников.
 Путешествие на юг: Пьеса в 2-х д. М.: ВААП, 1978. — 77 л.
 Салют динозаврам!: Пьеса в 2 д., 8 карт. М.: ВААП-Информ, 1979. — 72 л.
 «В траве сидел кузнечик»: Пьеса в 2-х д. М.: ВААП-Информ, 1981. — 76 л.
 Двойка с плюсом или Воспитание на отрицательном примере: Комедия в 2 актах, 6 карт. М.: ВААП-Информ, 1982. — 66 л.
 Колокола: Драм. история в 2-х д. М.: ВААП-Информ, 1982. — 85 л.
 Путешествие на юг: Пьесы. М.: Сов. писатель, 1983. — 319 с. Содерж.: Эй ты, здравствуй!; Антонина; Поговорим о странностях любви; Путешествие на юг; Салют динозаврам!; Колокола.
 Домашний эксперимент: Драм. фантазия в 2-х д. с прологом на небесах. М.: ВААП-Информ, 1984. — 67 л.
 [То же] // Современная драматургия. 1985. № 4. С. 54—80.
 Закулисная история: Лёг. комедия на серьёз. тему. М.: ВААП-Информ, 1985. — 67 л.
 Подкова: Назид. комедия в 2 д. М.: ВААП-Информ, 1985. — 72 л.
 Алмазное горе: Пьеса-сказка в 2 д. М.: ВААП-Информ, 1986. — 80 л.
 [То же] // Современная драматургия. 1999. № 2. С. 67—91.
 Без страха и упрёка: Романт. комедия в стихах в 2 д. М.: ВААП-Информ, 1986. — 166 л.
 [То же]. М.: Лит.-театр. агентство «Сюжеты», 2000. — 131 л.
 В двух шагах от конца света: пьеса-притча в 2 д., 8 карт. — М.: ВААП, 1988. — 83 л.
 Жизнь: пьеса в 2 д., 7 карт. — М.: ВААП, 1988. — 82 л.
 [То же] // Театр. 1991. № 8. С. 145—167.
 В двух шагах от конца света / Г. Мамлин; Двое в пылающей реке / О. Сосин: [Пьесы]. М.: Сов. Россия, 1989. — 126, [2] с.
 Гений // Современная драматургия. 1992. № 1. С. 99—107.
 На последнем вираже: Мелодрама в классическом стиле в 2-х д. — М.: Лит.-театр. агентство «Сюжеты», 2000. — 63 л.
 Про козлёнка: пьеса. — М.: Сюжеты, 2005. — 19 л.
 Салют динозаврам!: пьесы. — М.: ВЦХТ, 2009. — 159 с. — (Репертуар для детских и юношеских театров; № 3) (Я вхожу в мир искусств: репертуарно-методическая библиотечка). Содерж.: Салют динозаврам!; Алмазное горе; Эй ты, — здравствуй!

Примечания

Литература 
 Дмитриевский В. Н. Мамлин // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4: Лакшин — Мураново. — М.: Сов. энцикл., 1967. — С. 563.
 

Русские писатели XX века
Русские поэты
Писатели-соцреалисты
Детские поэты
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Пятницком кладбище